Prislop több romániai település román neve:
 Jóháza, Máramaros megyében.
 Priszloptelep, Szeben megyében.
 Priszlop (Naszódpereszlő) Beszterce-Naszód megyei falu neve 1958-ig.
 Prislop (Kornyaréva község), Krassó-Szörény megyében
 Prislop (Dalbosec község), Krassó-Szörény megyében
 A helynév ezeken kívül utalhat még a felsőszilvási Priszlop kolostorra is.